Weybourne – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Weybourne – miejscowość w hrabstwie Surrey (Anglia)